Карасу́ (, бывш. г. Ильичёвск;) — город (с 1980) в Андижанской области в восточной части Узбекистана, граница города примыкает вплотную к узбекско-киргизской государственной границе (непосредственно к киргизскому городу Кара-Суу). Расстояние до областного центра — города Андижан приблизительно 50 км. Название в дословном переводе означает «черная вода», так в Средней Азии называют реки с чистой прозрачной водой (река издали выглядит чёрной). В городе развита лёгкая промышленность.

В 1926 году Карасу стало центром Курган-Тепинского района (в 1933 переименован в Ворошиловский, в 1961 — в Ильичёвский, в 1962 упразднён).

Примечания 

Города Андижанской области
Населённые пункты Кургантепинского района
Переименованные населённые пункты Узбекистана
Объекты, названные в честь Климента Ворошилова